Stati Uniti d'America
 Bay View – villaggio della Contea di Erie, Ohio
 Bay View – census-designated place della Contea di Skagit, Washington

Pagine correlate 
 Bayview